Joseph Bienaimé Caventou (1795–1877), pharmacien français
 Caventou, cratère lunaire